Ted DiBiase Sr. – emerytowany wrestler o przydomku The Million Dollar Man, twórca Million Dollar Championship.
 Ted DiBiase Jr. – wrestler, były członek WWE, syn Teda DiBiasego Sr.